Биоклиматический потенциал — комплекс климатических факторов, определяющих возможную биологическую продуктивность земли на данной территории. Понятие биоклиматического потенциала основано на объективной закономерности изменения продуктивности растений в зависимости от основных климатических факторов — тепла и влаги. Известны различные математические формулы для получения числовых оценок биоклиматического потенциала. Понятие биоклиматического потенциала широко используется в агрономии, климатологии и т. д.

Примечания

Литература 
 Гордеев А. В., Клещенко А. Д., Черняков Б. А., Сиротенко О. Д. Биоклиматический потенциал России: теория и практика // М., КМК, 2006. — ISBN 5-87317-304-4 — 512 c.

Агрономия
Климатология